Синявская — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Синявская, Александра Степановна (1748—1827) — русская актриса, сестра Марии Степановны.
 Синявская, Мария Степановна (1762—1829) — русская актриса.
 Синявская, Ольга Александровна (1924—2006) — советский и российский врач, учёный и педагог.
 Синявская, Светлана Владимировна (род. 1967) — российская писательница.
 Синявская, Тамара Ильинична (род. 1943) — советская и российская оперная певица.
 Синявская, Ульяна Степановна — русская актриса, сестра Марии Степановны.

Топоним 
 Синявская — станция Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Синявский
 Синявское
 Синявино